Осово — название населённых пунктов:

Беларусь

Витебская область 
 Осово — деревня в Глубокском районе.
 Осово — деревня в Докшицком районе.
 Осово — деревня в Чашникском районе.

Гомельская область 
 Осово — посёлок в Ветковском районе.

Гродненская область 
 Осово — деревня в Лидском районе.
 Осово — деревня в Новогрудском районе.

Минская область 
 Осово — деревня в Березинском сельсовете Березинского района.
 Осово — деревня в Бродецком сельсовете Березинского района.
 Осово — деревня в Гливинском сельсовете Борисовского района
 Осово — деревня в Трояновском сельсовете Борисовского района.
 Осово — деревня в Крупском районе.
 Осово — деревня в Минском районе.
 Осово — деревня в Мядельском районе.
 Осово — деревня в Пуховичском районе.
 Осово — деревня в Жодинском сельсовете Смолевичского района.
 Осово — деревня в Плисском сельсовете Смолевичского района.
 Осово — деревня в Солигорском районе.
 Осово — деревня в Столбцовском районе.
 Осово — деревня в Колодежском сельсовете Червенского района.
 Осово — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района.

Могилёвская область 
 Осово — посёлок в Воротынском сельсовете Бобруйского района.
 Осово — деревня в Осовском сельсовете Бобруйского района.
 Осово — агрогородок в Осиповичском районе.

Россия 
 Осово — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Осово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Осово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Осово — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Осово — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Осово — бывшее село в Семёновском районе Черниговской области, ликвидировано в 1997 году.

См. также 
 Осово-1
 Осово-2
 Осова
 Осово (платформа)